Stripped /strɪpt/ es una palabra inglesa que significa «desnudo». Además, puede hacer referencia a:

Música 
Stripped (1986), sencillo del grupo inglés Depeche Mode;
Stripped (1995), álbum en directo de la banda inglesa The Rolling Stones; 
Stripped (2002), tercer álbum de Christina Aguilera; o
 Stripped (2016), EP de la banda estadounidense Hinder.

Teatro 
 Stripped, obra de teatro de 1929 de Jane Murfin.